Уве Кунстович (, род. 18 января 1944) — немецкий шахматист, мастер ФИДЕ.

Серебряный призёр чемпионатов ФРГ 1972 и 1980 гг.

Серебряный призёр  1995 г.

Серебряный призёр чемпионата Северного Рейна — Вестфалии 1983 г.

Победитель чемпионата Гамбурга 1990 г. Серебряный призёр чемпионата Гамбурга 1988 г.

В составе клуба „SG Enger/Spenge“ бронзовый призёр Бундеслиги 

В составе сборной ФРГ участник шахматной олимпиады 1980 г., командного чемпионата Европы 1973 г., Кубка Клары Бенедикт 1973 г. (сборная стала победителем соревнования), командных турниров северных стран 1973 и 1975 гг. (в 1975 г. сборная стала победителем соревнования), ряда международных матчей.

Победитель  1972 г. (турнир по нокаут-системе, в котором участвуют немецкие мастера), Кубка Северного моря 1976 г. (турнир проводился впервые).

Выступал в заочных соревнованиях. В 1973 г. в составе сборной ФРГ участвовал в командном чемпионате Европы по переписке.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Уве Кунстовича на шахматных олимпиадах
 Выступления Уве Кунстовича в командных чемпионатах Европы
 Выступления Уве Кунстовича в Кубках Клары Бенедикт
 Выступления Уве Кунстовича в Кубках Северного моря

Шахматисты Германии
Шахматисты ФРГ
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам